Miejscowości w Polsce:
 Sopotnia Mała
 Sopotnia Wielka
Rzeka w Polsce:
 Sopotnia – potok w Beskidzie Żywieckim
 Sopotnianka – potok w Beskidzie Żywieckim, dopływ Sopotni